Het Mechelse bouwmeestersgeslacht Keldermans uit de 15e en 16e eeuw

Of naar de afzonderlijke leden van dit geslacht:
Jan van Mansdale, ook Jan I Keldermans (circa 1345-1425) Brabants beeldhouwkunstenaar
Jan II Keldermans (circa 1375-1445) Brabants architect
Andries I Keldermans (1400-1488) Brabants architect
Rombout I Keldermans (1420-1489) Brabants Glasschilder
Jan III Keldermans Brabants architect en beeldhouwkunstenaar
Antoon I Keldermans (circa 1440-1512) Brabants architect
Rombout II Keldermans (circa 1460-1531) Brabants architect
Matthijs II Keldermans (floruit 1478-1495) Brabants beeldhouwkunstenaar
Laurens I Keldermans (circa 1485) Brabants beeldhouwkunstenaar
Antoon II Keldermans (circa 1515) Brabants architect
Laurens II Keldermans (circa 1534) Brabants architect
Marcelis Keldermans (circa 1500-1550) Brabants architect